Джон А́льберт Че́пмен (; ) — шотландский футболист и футбольный тренер.

Является шестым главным тренером в истории футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Приступил к работе в 1921 году, когда Джек Робсон ушёл с поста главного тренера «Юнайтед» из-за болезни. 8 октября 1926 года руководство «Манчестер Юнайтед» получило телеграмму от Футбольной ассоциации, в которой говорилось о тренерской дисквалификации Чепмена. Причина такого решения не называлась. Вскоре после этого главным тренером «Юнайтед» был назначен Лал Хилдич.

Тренерская статистика

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Альбион Роверс»
Игроки ФК «Дамбартон»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Манчестер Юнайтед»